Le mot messin peut être employé comme :

 adjectif, pour qualifier ce qui se rapporte à la ville de Metz :
 le chant messin, chant originaire du pays messin et ancêtre du chant grégorien ;
 le pays messin, ancienne entité territoriale formée par les villages autour de Metz ;
 le canton du Pays messin, canton mosellan créé en 2014 ;
 la communauté de communes du Sud messin, intercommunalité mosellane au sud de la communauté d’agglomération de Metz Métropole ;
 nom commun, le messin désigne alors le dialecte roman de Lorraine parlé en pays messin ;
 nom propre, pour désigner :
 les Messins, les habitants de Metz ;
 la Messine, le surnom donné à l’autoroute A315 ;
 la Messine, la course et marche féminine pour lutter contre le cancer du sein organisée annuellement depuis 2012 à Metz.

Voir aussi
 Messin', un album de rock progressif du Manfred Mann's Earth Band sorti en 1973.
 Messine, ville sicilienne chef-lieu de la province de Messine.
 
 le Messinien, l'étage géologique le plus récent du Miocène.
 les Messinois, les habitants de la commune de Messein en Meurthe-et-Moselle.
 Messincourt, commune du département des Ardennes.